Bastion I Twierdzy Toruń – dawne fortyfikacje wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń.

Lokalizacja 
Bastion znajduje się w centrum miasta, na granicy Zespołu Staromiejskiego i Przedmieścia św. Katarzyny, od zachodu i północy ograniczony ul. Wola Zamkowa, od wschodu ul. św. Jakuba, zaś od południa ul. Bulwar Filadelfijski.

Historia 
Zajmujący powierzchnię blisko 1 ha bastion powstał w latach 1629–1631, według projektu inżyniera Antoniego Petersena oraz Piotra Moeninga i Kacpra von Wankena. Został zbudowany zgodnie z zasadami staroholenderskiej szkoły fortyfikacji. Początkowo był to jedynie zespół wałów ziemnych o wysokości około 8 m. Wielokrotnie go przebudowywano, po raz pierwszy w 1656 roku, następnie w latach 1702–1703 oraz w czasach Księstwa Warszawskiego. Wielu zmian dokonano pomiędzy rokiem 1818 i pierwszą dekadą XX wieku. Na terenie bastionu znajdują się obiekty obronne (prochownia wojenna z roku 1824, składnica saperska z 1884 roku, prochownia podręczna oraz schron z 1890 roku) oraz obiekty mieszkalne z roku 1900. Od strony Wisły obiekt okala zbudowany w latach 1820–1824 Mur Carnota.

W 1998 roku Zespół fortyfikacji Bastionu I zw. Menniczym został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Obiekty na terenie bastionu 
Wybrane obiektu na terenie bastionu:

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Obiekty budowlane w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Toruń